Il singolare del Legg Mason Tennis Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

David Nalbandian era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nel secondo turno da James Blake. In finale Radek Štěpánek ha battuto Gaël Monfils per 6-4, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un Bye per il secondo turno. 

  Gaël Monfils (finale)
  Mardy Fish (ritirato per un infortunio al tallone destro)
  Viktor Troicki (quarti di finale)
  Jürgen Melzer (secondo turno, ritirato per un infortunio muscolare)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)
  David Nalbandian (secondo turno)

  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Michaël Llodra (secondo turno, ritirato)
  John Isner (semifinale)
  Thomaz Bellucci (terzo turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Xavier Malisse (secondo turno, ritirato per un infortunio al braccio destro)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Singolare
ATP World Tour 2011